Собор Святой Марии () — католический собор епархии Керри. Находится в городе Килларни в графстве Керри, Ирландия.

История 
Собор Святой Марии был спроектирован известным английским архитектором Огастесом Уэлби Пьюджином, который вдохновлялся руинированным Ардфертским собором, «что особенно заметно по тонким тройным ланцетовидным окнам на восточной и западной стенах».

Строительство началось в 1842 году и продолжалось с перерывами. Из-за Великого голода и нехватки средств работы останавливались несколько раз. Когда в 1853 году работы возобновились, за дизайн интерьера взялся Джеймс Джозеф Маккарти. В 1855 году здание было готово к проведению месс. В 1907 году было завершено возведение шпиля и нефа по проекту ирландских архитекторов Эшлина и Коулмана из Дублина, которые спроектировали собор в Кове.

В 1973 году под руководством епископа Эмона Кейси в соборе был «обновлён интерьер». Многие оригинальные детали интерьера были удалены или повреждены, и некоторые считают этот ремонт весьма неудачным.

Примечания

Литература 
 Peter Galloway, The Cathedrals of Ireland, The Institute of Irish Studies, The Queen's University of Belfast, 1992

Ссылки 
 История Собора Святой Марии в Килларни

М
Здания и сооружения, заложенные в 1842 году
Храмы, построенные в 1855 году
Килларни
Неоготическая архитектура Ирландии
Здания и сооружения Килларни
Церкви графства Керри
Здания, спроектированные Огастесом Пьюджином